Hölterhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hölterhoff (1832–1894), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Emma Hölterhoff (1904–1944), deutsche Hausfrau und NS-Opfer
 Franz Daniel Hölterhoff (1798–1842), preußischer Unternehmer und Politiker
 Heinrich Wilhelm Hölterhoff (1737–1809), Bürgermeister in Elberfeld
 Hermann-Josef Bausch-Hölterhoff (* 1953), deutscher Arzt, Drehbuchautor und Schauspieler, siehe Joe Bausch 
 Matthias Hölterhoff (1796–1880), preußischer Industrieller, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung